Skalak peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Скалак) :
Skalak, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Skalak, village bulgare de l'obchtina de Kroumovgrad, situé dans l'oblast de Kardjali.